Початки () — город в районе Пельгржимов края Высочина, Чехия.

Находится на Чешско-Моравской возвышенности.

История 
Первое историческое упоминание о Початки встречается в хронике Тобиаса Бехины в конце XIII-го века, когда его окрестности были опустошены в ходе столкновений между войсками короля Вацлава II (1271—1305) и сторонниками Завиша из Фалькенштейна, который был обезглавлен в 1290 году под замком Глубока.

Достопримечательности 
 Костёл Божьего Тела
 Костёл св. Екатерины
 Чумной столб (Марианский столб)
 Плебания

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Початки

Города края Высочина